USS Constellation (1797)
 USS Constellation (1855)
 USS Constellation (CC-2) - (Nooit afgebouwd)
 USS Constellation (1961)